Соревнования по академической гребле на летних Олимпийских играх 1988 года прошли с 19 по 25 сентября. На турнире было разыграно 14 комплектов медалей: 8 у мужчин и 6 у женщин. Всего в соревнованиях приняло участие 592 спортсмена из 38 стран. Это были последние Игры, когда у женщин проводились соревнования у четвёрок распашных с рулевой. В 1992 году вместо этой дисциплины в программу включили соревнования четвёрок распашных без рулевой.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Страны

Результаты

Женщины

Одиночка

Двойка парная

Двойка распашная без рулевого

Четверка парная

Четверка распашная c рулевым

Восьмерка

Мужчины

Одиночка

Двойка парная

Двойка распашная без рулевого

Двойка распашная с рулевым

Четверка парная

Четвёрка распашная без рулевого

Четвёрка распашная с рулевым

Восьмёрка

Навигация